Севиър може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Севиър (окръг, Арканзас)
 Севиър (окръг, Тенеси)
 Севиър (окръг, Юта)